Марк Браун ( — имя собственное. Известные носители: Браун, Марк (политик) (род. ???) — государственный и политический деятель Островов Кука.
 Браун, Марк Нил (род. 1951) — американский астронавт.
 Браун, Марк Толон (род. 1946) — американский детский писатель и иллюстратор детских книг.